Willems és un municipi francès, situat a la regió dels Alts de França, al departament del Nord. L'any 2006 tenia 2.968 habitants. Limita al nord amb Sailly-lez-Lannoy, a l'oest amb Villeneuve-d'Ascq, a l'est amb Tournai i al sud amb Baisieux.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del Nord